Спасское () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Максимовского сельского округа. Код КАТО — 116451400.

География 
Село расположено в южной части района на берегу реки Жабай, в 43 км на юго-запад от центра района села Балкашино, в 26 км на юг от центра сельского округа села Максимовка.

Улицы 
 ул. Алаш,
 ул. Жекебатыр,
 ул. Речная,
 ул. Школьная.

Ближайшие населённые пункты 
 село Арбузинка в 9 км на востоке
 село Новый Городок в 9 км на севере,
 село Полтавка в 10 км на юго-востоке,
 село Макеевка в 16 км на западе.

История 
Было основано в 1880 году крестьянами переселенцами.

Население 
В 1989 году население села составляло 572 человек (из них русских 56 %).

В 1999 году население села составляло 500 человек (240 мужчин и 260 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 380 человек (190 мужчин и 190 женщин).

Примечания 

 
Населённые пункты Сандыктауского района